Peintinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Peintinger (* 1967), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Walter Peintinger (* 1945), österreichischer Fußballspieler